Ю́рий Замя́тнин:
 Замятнин, Юрий Иванович (ум. 1521) — русский воевода.
 Замятнин, Юрий Сергеевич (1921—2008) — советский и российский физик, педагог.